Sezon 1972/73 Regionalligi – 10. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód), Süd (Południe) oraz Berlin i występowało w nich łącznie 82 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie i wicemistrzowie każdej grupy grali w barażu o dwa miejsca premiowane awansem do Bundesligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 1972/73 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FC St. Pauli i VfL Osnabrück przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1973/74.
 Leu Braunschweig i TuS Celle spadły do Amateurligi 1973/1974.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 1972/73 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Rot-Weiss Essen i SC Fortuna Köln wygrały swoje mecze barażowe i awansowały do Bundesligi 1973/74.
 Lüner SV i Bayer Leverkusen spadły do Amateurligi 1973/74.

Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 1972/73 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 1. FSV Mainz 05 i Röchling Völklingen przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1973/74.
 Phönix Bellheim i Eintracht Trewir spadły do Amateurligi 1973/74.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Süd w sezonie 1972/73 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 SV Darmstadt 98 i Karlsruher SC przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1973/74.
 Wacker Monachium, SSV Reutlingen 05 i SpVgg 07 Ludwigsburg spadły do Amateurligi 1973/74.

Berlin

Drużyny 

W Regionallidze w grupie Berlin w sezonie 1972/73 występowało 12 drużyn.

Runda wstępna 

 Blau-Weiß 90 Berlin, Wacker 04 Berlin, SC Tasmania 1900 Berlin, Tennis Borussia Berlin, Hertha 03 Zehlendorf i Berliner SV 92 awansowały do Grupy Mistrzowskiej.
 Rapide Wedding, Spandauer SV, 1. FC Neukölln, BFC Alemannia 90, BFC Preussen i Rot-Weiss Neukölln spadły do Grupy Spadkowej.

Grupa Mistrzowska 

 Blau-Weiß 90 Berlin i Wacker 04 Berlin przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1973/74.
 * Po zakończeniu rozgrywek SC Tasmania 1900 Berlin ogłosiła upadłość i została rozwiązana, dzięki czemu BFC Alemannia 90 utrzymała się w Regionallidze.

Grupa Spadkowa 

 Rot-Weiss Neukölln spadł do Amateurligi 1973/1974.
 * BFC Alemannia 90 utrzymała się w Regionallidze, ponieważ po zakończeniu rozgrywek SC Tasmania 1900 Berlin ogłosiła upadłość i została rozwiązana.

Baraż o awans do Bundesligi

Grupa 1 

 SC Fortuna Köln awansowała do Bundesligi 1973/74.
 FC St. Pauli, 1. FSV Mainz 05, Karlsruher SC i Blau-Weiß 90 Berlin pozostały w Regionallidze 1973/74.

Grupa 2 

 Rot-Weiss Essen awansował do Bundesligi 1973/74.
 SV Darmstadt 98, Röchling Völklingen, VfL Osnabrück  i Wacker 04 Berlin pozostały w Regionallidze 1973/74.

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 1972/73

1972
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
1972 w Niemczech
1973 w Niemczech